La Bourbonne, rivière de Saône-et-Loire, est un affluent de la Saône.
 Bourbonne-les-Bains est une commune française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Le canton de Bourbonne-les-Bains est une division administrative française située dans le département de la Haute-Marne.
 Le district de Bourbonne est une ancienne division administrative française du département de la Haute-Marne de 1790 à 1795.
 La communauté de communes de la région de Bourbonne-les-Bains est une structure intercommunale française.
 Bourbonne Thermal, titre d'un hebdomadaire saisonnier, dans la petite ville de Bourbonne.
 Le Journal de Bourbonne est une feuille à parution variable, créée en 1882 par un libraire imprimeur de la ville de Bourbonne les Bains.
 Les Deux Amis de Bourbonne est un conte de Denis Diderot rédigé en .